Джон Ха́йро Са́нчес Энри́кес (; род. 30 июля 1999, Манта, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Васко да Гама».

Биография 
Санчес — воспитанник клуба «Манта» из своего родного города. В 2014 году он дебютировал за команду во Второй лиге Эквадора. В 2017 году Джон перешёл в «Индепендьенте дель Валье». 19 февраля в матче против «Текнико Университарио» он дебютировал в эквадорской Примере. В поединке против «Эмелека» Джон забил свой первый гол за «Индепендьенте дель Валье». В матчах Южноамериканского кубка против аргентинского «Индепендьенте» и бразильского «Коринтианса».

Титулы 
  Чемпион Эквадора (1): 2021 (постфактум)
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Эквадора
Игроки ФК «Манта»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Васко да Гама»